Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Bukin – radziecki łyżwiarz figurowy
 Iwan Bukin – rosyjski łyżwiarz figurowy
 Michaił Bukin – radziecki współpracownik niemieckich służb specjalnych i policjant